Amidi liserginske kiseline su kolektivno poznati kao lisergamidi.

Lisergamidi, tabelarno po strukturi

Reference 

Лисергамиди